El Piló d'en Gil és un cim de 468,1 m alt del terme comunal rossellonès d'Illa, a prop del termenal amb el terme de Montalbà, pertanyent a la Fenolleda, a la Catalunya del Nord.

Està situat a prop de l'extrem nord-oest del terme d'Illa,

Referències 

Gil
Gil